hipnoza – stan umysłu podobny do snu
Hipnoza – program telewizyjny
 Hipnoza – książka Hanny Krall z 1989 roku

Zobacz też 
 Hypnos